IE poate fi:

 ie, bluză femeiască, parte a costumului popular românesc
 Irlanda, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ie, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Irlanda
 i. e., abreviere pentru id est, formula latină a expresiei: „în alte cuvinte”
 Iarnród Éireann, societate feroviară de transport călători din Irlanda
 Internet Explorer, un browser web produs de Microsoft

Legături externe 
 
  „IE” la acronymfinder.com